

Codici 
 DYM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Diamantina Lakes (Australia)

Letteratura 
Fumo () – romanzo di Ivan Sergeevič Turgenev